Comunicació: Power Line Communication, tecnologia per a l'enviament de dades a través de la xarxa elèctrica
 Electrònica: Controlador lògic programable, petit computador programable utilitzat per automatitzar màquines
 Política: Partit Liberal Conservador, formació política espanyola, que estructurà el sistema turnista propi de la Restauració espanyola de 1874